Апология Сократа () – произведения с одинаковым заголовком Платона и Ксенофонта. «Апология» () соответствует словам «Защита», «Защитительная речь». В произведениях Платона и Ксенофонта содержится защитительная речь Сократа на суде и описываются обстоятельства суда над Сократом.

 Защита Сократа на суде — произведение Ксенофонта
 Апология (Платон) — произведение Платона